Jakovlev,  derivato dal patronimico "di Giacobbe", è un cognome russo. 
 Aleksandr Nikolaevič Jakovlev (1923-2005) – politico sovietico
 Aleksandr Sergeevič Jakovlev (1906-1989) – ingegnere sovietico
 Andrij Jakovlev (1989) – calciatore ucraino
 Egor Jakovlev (1991) – hockeista su ghiaccio russo
 Ivan Jakovlevič Jakovlev (1848-1930) – linguista, pedagogo e traduttore russo, di lingua ciuvascia
 Jakov Arkad'evič Jakovlev (1896-1938) – politico russo
 Jurij Vasil'evič Jakovlev (1928-2013) – attore sovietico
 Pavel Jakovlev (1991) – calciatore russo
 Postnik Yakovlev (...-...) – architetto russo del XVI secolo 
 Roman Jakovlev (1976) – ex pallavolista e allenatore di pallavolo ucraino naturalizzato russo
 Sergej Jakovlev (1925-1996) – attore sovietico
 Vadim Jakovlev – militare

Pagine correlate 
Jakovlevskij rajon
Yakovlev